Train of Thought – album dei Reflection Eternal del 2000
 Train of Thought – album dei Dream Theater del 2003
 Train of Thought – singolo di Cher del 1974
 Train of Thought – singolo degli a-ha del 1986